Салимбене Пармский (, ; , Парма — около  или , Монтефальконе близ Сан-Поло-д’Энца в Реджо-нель-Эмилия) — итальянский хронист, монах-францисканец, автор прозаической «Хроники» (), охватывающей период с 1168 по 1287 год.

Биография 

Родился 9 октября 1221 года в Парме в семье Гвидо ди Адама, выходца из знатной городской семьи Гренони, в молодости принимавшего участие в четвёртом крестовом походе под знамёнами Балдуина Фландрского, и Юмельды ди Кассио. Мать отличалась религиозностью, вступив в зрелом возрасте в орден клариссинок, женское ответвление ордена францисканцев. 

В детстве получил имя Балиана из Сидона, но в семье традиционно звался Оньибене (). 4 февраля 1238 года, несмотря на противодействие отца, вступил по примеру старшего брата в орден братьев-миноритов в монастыре в Фано. В Читта-ди-Кастелло встретил монаха своего ордена, убедившего его сменить амбициозное имя Оньибене на более скромное Салимбене. Был лично знаком с одним из виднейших учеников Св. Франциска Ассизского .

Много путешествовал по Италии и Франции, занимаясь самообразованием, в частности, в 1239—1241 годах жил в Лукке, в 1241—1243 годах в Сиене, а в 1243—1247 годах в Пизе. Затем, после краткого пребывания в Кремоне, вернулся в родную Парму, осаждённую войском императора Священной Римской империи Фридриха II, откуда направлен был в Париж, чтобы получить поддержку от короля Франции Людовика IX. 

1 ноября 1247 года в Лионе был принят римским папой Иннокентием IV, в декабре того же года в Вильфранше встречался с францисканским миссионером Джованни Плано Карпини, посетившим годом ранее Монгольскую империю, а зимой 1248 года посетил бенедиктинское аббатство Сен-Жермен в Осере, где его удостоил аудиенции король Людовик. Затем отправился в Прованс, сначала в Арль, потом в Экс-ан-Прованс, после посетил Йер, Марсель и Тараскон, откуда перебрался в Геную, где был рукоположён в священники. Вернувшись из Генуи во Францию, 28 февраля 1249 года встречался в Авиньоне с генералом ордена францисканцев Джованни ди Пармой. Вернувшись в Италию через Савойю, обосновался на 7 лет в Ферраре (1249—1256), занявшись наукой и литературными трудами. Между 1256 и 1258 годами пребывал в Реджо-Эмилии, где встречался с известным францисканским богословом , а также Пьяченце и Модене.

В последние годы жизни, вероятно, продолжал свои странствия, направления которых, из-за его собственных противоречивых указаний, не всегда возможно точно определить. Известно лишь, что весной 1261 года он был в Болонье, после побывал в Римини, на рождество 1265 года посетил Фаэнцу, а в 1265—1266 годах находился в Равенне. В неустановленное время был также в Ассизи, Перудже, Вероне, в 1270 году в Имоле, а в 1273—1274 годах вновь в Фаэнце.

Несмотря на формальный отказ от мирских благ и проповедь нестяжательства, являлся, по-видимому, обеспеченным человеком, хотя не занимал в своём ордене никаких значительных постов. Остаётся открытым вопрос о том, лишил ли его наследства умерший около 1245 года отец, недовольный вступлением своих детей в нищенствующий орден. В своей хронике он, в частности, упоминает селение Альбо, или Гайнаго, в окрестностях Пармы, в котором у него когда-то «было немало владений».

Около 1283 года он вернулся в Реджи-Эмилию, и не позже 1287 года осел в местном монастыре Монтефальконе, где вскоре и умер.

Практически всю информацию о знаменитом хронисте и историке сегодня можно извлечь лишь из его собственных сочинений, в документах он единожды упоминается лишь под 1254 годом, в качестве одного из присутствовавших на пострижении в монахини Беатриче д’Эсте, дочери правителя Феррары Аццо VII.

Сочинения 
В своей «Хронике», охватывающей события 1167—1287 годов, которую он начал составлять в 1282 году на разговорной латыни, чрезвычайно далёкой от классической, Салимбене не только отразил как очевидец внутрицерковную борьбу и соперничество между монашескими орденами, но и различные факты мирской жизни своего времени, прежде всего в Италии, отчасти — во Франции. Он описал многие военные, политические события и социальные конфликты, например, войну крестоносцев с Саладином и третий крестовый поход (1189—1192), учреждение орденов францисканцев (1209) и доминиканцев (1216), осаду Пармы императором Фридрихом (1247—1248), восстание «пастушков» во Франции (1250—1251), движение флагеллантов в Модене, появление секты «апостольских братьев» Сегарелли в Парме (1260), смерть короля Людовика Святого в Тунисе (1270), «Сицилийскую вечерню» (1282) и пр. Многие из упоминаемых им исторических лиц, в частности, король Генрих III Английский, военачальник Эццелино III да Романо, кардинал Оттавиано Убальдини, граф Гвидо да Монтефельтро, юрист и дипломат Пьетро делла Винья, прорицатель Бенвенуто Асденте из Пармы, или гибеллин Тебальделло Замбрази из Фаэнцы, являются персонажами «Божественной комедии» Данте. 

От пристального внимания любознательного и начитанного хрониста не ускользают ни личные качества и памятные деяния выдающихся современников, ни церковные праздники, ни религиозные пророчества, ни архитектурные сооружения, ни кулинарные рецепты, ни цены на продукты, ни вопросы женской нравственности и благочестия клириков, ни народные легенды и предания, ни небесные знамения, ни природные явления, ни неурожаи, ни эпидемии, вплоть до разразившегося в 1285 году в Парме кошачьего мора. С увлечением описывает он и различные раритеты, такие как памятная серебряная медаль, посвящённая жителями Пармы Деве Марии в благодарность за снятие осады с города, драгоценная корона и зверинец германского императора, или же деревянный кубок, доставленный Карпини из Монголии в качестве дара французскому королю.

Являясь сторонником апокалиптических и хилиастических учений известного философа-мистика Иоахима Флорского (ум. 1202), с трудами которого познакомился ещё в 1245 году в Пизе, а затем в 1248 году в Йере, Салимбене осуждает как острые противоречия в католической церкви, так и борьбу гвельфов и гибеллинов, а также постоянное соперничество Генуи и Пизы. Будучи патриотом Ломбардии и приверженцем папской власти, он резко осуждает политику Фридриха II, считая его воплощением смертных грехов.

Помимо сочинений Иоахима Флорского, Салимбене пользовался такими источниками, как «Всемирная хроника» () , «Книга о временах и летах» Альберто Милиоли из Реджо, «Хроника пап и императоров» Мартина Опавского, а также утраченными городскими анналами Пармы. Совсем не пользуясь архивными документами, он также брал необходимую информацию из «Схоластической истории» Петра Коместора, «Золотой легенды» Иакова Ворагинского и «Великого зерцала» Винсента из Бове. Но основную информацию, он, несомненно, черпал из личных впечатлений во время своих многолетних путешествий, сопровождавшихся общением с видными политическими, церковными и учёными деятелями своего времени. Приводя назидательные примеры, он цитирует Иеронима Стридонского, Аврелия Августина, Павла Орозия, Павла Диакона и др. классиков.

В «Хронике» Салимбене нашли отражение новые тенденции, связанные с развитием городской жизни, и присутствует заметный автобиографический элемент, что сближает её с позднейшей мемуарной литературой и делает выдающимся памятником итальянской предренессанской историографии. По словам хрониста, одним из возможных адресатов и благодарных читателей его труда являлась образованная племянница Агнесса, дочь его брата Гвидо, монахиня-клариссинка. 

По мнению отечественного исследователя средневековой культуры П. М. Бицилли, монашеская «автобиография» Салимбене органично вырастает из рыцарской семейной хроники, и, излагая генеалогию своего рода, он незаметно для самого себя плавно переходит к автобиографическому жанру, что отражает проявлявшуюся в литературе его эпохи тенденцию смещения от общего к индивидуальному. Рассказывая о поражении в 1229 году пармской коммуны в войне с Болоньей, дотошный францисканец случайно упоминает гибель в ней своего двоюродного дяди, что позволяет ему далее сообщить об остальной родне, попутно прояснив кое-какие детали своего прошлого. Ссылки на собственное присутствие в упоминаемом месте или при описываемых событиях не служат у Салимбене нравоучительным задачам, а лишь подтверждают достоверность и точность сообщений его как очевидца. «Именно необходимость придать изложению мемуарный характер, — справедливо отмечает П. М. Бицилли, — открыла ему, так сказать, дверь для автобиографического элемента, и последний вторгается в его хронику в гораздо большей степени, чем это было нужно».

Творчеству Салимбене, практически лишённого как семейных, так и местнических привязанностей, в определённой степени присущи нравственный нигилизм, пессимизм и эгоцентризм, характерные для многих его современников, живших в критическую эпоху ожидания очередного «конца света», приуроченного многими к 1260 году, объявленного Иоахимом Флорским началом «эпохи Святого духа», когда на фоне всеобщей неврастении и повышенной эмоциональности обострялась восприимчивость и наблюдательность в отношении индивидуальной человеческой личности. 

С другой стороны, не вызывает сомнений, что сочинение Салимбене, значительную часть своей жизни провёдшего в странствованиях по родной стране и за её пределами, не лишённого религиозных предрассудков, но обладавшего широким кругозором и сумевшего определённым образом возвыситься над характерным для его современников-хронистов местным патриотизмом, ярко свидетельствует о зарождении общеитальянского национального чувства, нашедшего своё воплощение в творчестве Данте. Так, рассказывая о морском сражении  1284 года между пизанцами и  генуэзцами, хронист с горечью констатирует: «Ибо кто без печали и великого плача может рассказывать и даже думать о том, как эти два прославленных города, из которых к нам, итальянцам, приходило столько всяческих благ, разрушили друг друга единственно из честолюбия, тщеславия и суетного искания славы, в которой они хотели превзойти друг друга, как будто моря не хватает всем плавающим по нему».

Впервые «Хроника» Салимбене была частично (без первой книги) опубликована в 1857 году в Парме историком Антонио Бертани, использовавшим копию рукописи из Апостольской библиотеки Ватикана и допустившим немало ошибок. Заново отредактированное издание выпущено было в 1905—1913 годах в Ганновере и Лейпциге немецким филологом  в XXXII томе «Monumenta Germaniae Historica». Одно из лучших изданий оригинального латинского текста подготовлено было в 1942 году в двух томах в Бари  и в 1966 году там же переиздано под редакцией Джузеппе Скалиа. 

В 2004 году научным издательством «Российская политическая энциклопедия» выпущен в свет первый научный перевод хроники на русский язык, подготовленный В. Д. Савуковой, И. С. Култышевой, С. С. Прокопович и М. А. Таривердиевой по итальянской публикации Дж. Скалиа 1966 года, сверенной с немецким изданием О. Хольдер-Эггера 1905—1913 годов. 

Также Салимбене является автором полемического трактата «Двенадцать злодейств императора Фридриха II» (), изобилующего цитатами из библейских текстов.

Примечания

Издания 
 Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. и комм. И. С. Култышевой, С. С. Прокопович, В. Д. Савукова, М. А. Таривердиевой. — М.: РОССПЭН, 2004. — 984 с. — (Книга света). — ISBN 5-8243-0512-9.

 Chronica fr. Salimbene Parmensis Ordinis Minorurn ex Codice Bibliothecae Vaticanae nunc primum edita. — Parmae: Fiaccadori, 1857. — (Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia).
 Salimbene da Parma. Cronica, a cura di Ferdinando Bernini, 2 voll. — Bari: G. Laterza e Figli, 1942.
 Salimbene de Adam. Cronica, nuova ed. critica, a cura di Giuseppe Scalia. — Bari: Laterza, 1966.
 The Chronicle of Salimbene de Adam, ed. by Joseph L. Baird, Giuseppe Baglivi and John Robert Kane. — Binghamton, New York: SUNY Press, 1986. — (Medieval & Renaissance Texts & Studies, 40). 
 Salimbene da Parma. Storia di Santi, di Profeti e di ciarlatani. Traduzione, introduzione e note a cura di Vittorio Dornetti. — Milano: Xenia, 1989.
 Salimbene de Adam da Parma. Cronica. Testo latino a cura di Giuseppe Scalia, traduzione di Berardo Rossi, 2 voll. — Monte Università Parma, 2007.

Библиография 
 Бицилли П. М. Салимбене (Очерки итальянской жизни XIII в.). — Одесса: Тип. «Техник», 1916. — 389, [2] с. — (Отд. отт. из зап. Ист.-филол. фак-та Император. Новорос. ун-та).
 Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. — М.: Наука, 1972. — 308 с.

 Balzani Ugo. Le cronache italiane del medio evo. — Milano: Ulrico Hoepli, 1884. — xiv, 311 p.
 Emerton Ephraim. Fra Salimbene and the Franciscan Ideal // Harvard Theological Review. — Volume 8. — Issue 4. — Cambridge University Press, 1915. — pp. 480–503.
 Bernini Ferdinando. Salimbene da Parma // Enciclopedia Italiana. — Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1936.
 Manselli Raoul. Adam, Ognibene de // Dizionario Biografico degli Italiani. — Volume 1. — Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1960.
 Giuseppe di Scalia. Salimbene de Adam // Enciclopedia Dantesca. A cura di Umberto Bosco. — Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1970.
 Randolph Daniel E. Salimbene de Adam // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Salimbene de Adam. Cronica. Vol. 1 (первый том издания в Бари 1942 г.)
 Salimbene de Adam. Cronica. Vol. 2 (второй том издания в Бари 1942 г.)
 Салимбене де Адам. «Хроника» (публикация на сайте «Восточная литература»)

Латинские историки
Персоналии:История Италии
Францисканцы Италии
Хронисты XIII века
Хронисты Италии
Латинские писатели Средневековья